Die Copa Catalunya de futbol femenina () ist ein offizieller Fußballvereinswettbewerb der autonomen Gemeinschaft Katalonien in Spanien, der seit 2005 von der Federació Catalana de Futbol ausgetragen wird.

Der Wettbewerb wird seit seinem Bestehen dominiert von dem FC Barcelona und Espanyol Barcelona, den beiden führenden Vereinen im Frauenfußball Kataloniens.

Finalspiele

Rekordsieger

Siehe auch 

 Copa Catalunya (Herrenfußball)

Weblink 

 fcf.cat (Webvertretung der Federació Catalana de Futbol).

Anmerkungen 

Fußballwettbewerb in Katalonien
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften
Frauensport in Spanien